Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Norman ha battuto in finale Guillermo Cañas 6-0, 6-3.

Teste di serie

  Jason Stoltenberg (secondo turno)
  Jan-Michael Gambill (primo turno)
  Scott Draper (primo turno)
  Magnus Larsson (primo turno)

 Jim Courier (quarti) 
 Lleyton Hewitt (secondo turno) 
 Christian Ruud (semifinali) 
 Magnus Norman (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1999
ATP Tour 1999